Каино:

 Каи́но — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Брешиа.
 Каино — деревня в Никольском районе Вологодской области России.